De roepie is de munteenheid in een aantal landen:

India: Indiase roepie (INR)
Sri Lanka: Sri Lankaanse roepie (LKR)
Mauritius: Mauritiaanse roepie (MUR)
Nepal: Nepalese roepie (NPR)
Pakistan: Pakistaanse roepie (PKR)
Seychellen: Seychelse roepie (SCR)

Voormalige munteenheid
Afghaanse roepie (tot 1925)
Javaanse roepie (tot 1816)

Gelijk klinkend
indonesische roepia, in Indonesië
maldivische rufiyaa, op de Maldiven

Zie ook 
Rupee (doorverwijspagina)